pustać – obszar pusty, niezalesiony i nieuprawiany

Integralna części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Pustać – część miasta Nowogard
 Pustać – część wsi Krzyszkowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Pustać – kolonia wsi Dzikowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Inne 
 Pustać – torfowisko w miejscowości Chyżne na Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
 pustać – ludowe określenie torfowiska

Przypisy